Deflexie, ook wel geschreven als deflectie, kan verwijzen naar:
Het geleidelijk aan verdwijnen van verbuigingsuitgangen in talen; zie deflexie (taalkunde)
Het afbuigen van een straal elektronen; zie deflexie (natuurkunde)